La Coupe du monde féminine de hockey sur gazon 2022 est la  édition de la Coupe du monde féminine de hockey sur gazon, le championnat du monde quadriennal des équipes nationales féminines de hockey sur gazon organisé par la Fédération internationale de hockey sur gazon. Il se tiendra à Amsterdam aux Pays-Bas et à Terrassa en Espagne du  au .

Les championnes en titre, les Pays-Bas a remporté le tournoi pour une neuvième fois record après avoir battu l'Argentine 3-1 dans la finale. L'Australie a remporté le match pour la troisième place en battant l'Allemagne 2-1 pour remporter également sa première médaille en Coupe du monde.

Sélection d'hôte 
La Fédération internationale de hockey sur gazon a annoncé en  que les Coupes du monde de hockey 2022 se tiendraient soit en , soit en . La FIH a reçu les cinq dernières candidatures suivantes pour la Coupe du monde féminine 2022. En , il a été annoncé que les Pays-Bas et l'Espagne accueilleraient le tournoi en .

Pour la fenêtre horaire préférée du 1er au :

 
  / 
 

Pour la fenêtre horaire préférée du 13 au :

Équipes qualifiées 

Tout comme en 2018, 16 équipes s'affronteront dans le tournoi. Aux côtés des hôtes, l'Espagne et les Pays-Bas, les cinq champions continentaux recevront une place automatique. Après le report des Jeux olympiques d'été de 2020, le quota de places disponibles dans les championnats continentaux, y compris les hôtes de la Coupe du monde, est passé de six à seize.

Sites 
Voici une liste de tous les sites et villes hôtes.

Tirage au sort 
Le tirage au sort aura lieu le 17 février 2022.

Composition 
En tant que pays hôtes, les Pays-Bas et l'Espagne jouent dans leur pays jusqu'au quart de finale. Par conséquent, elles seront réparties dans différents côtés des poules mais dans les rangées correspondant à leur classement mondial du 31 janvier 2022. Sur la base de ce classement, les Pays-Bas seront classés en A1 et l'Espagne en C2. Les quatre meilleures équipes selon le classement mondial et qualifiées pour l'événement seront réparties au premier rang en tête de chaque poule.

Compositions

Arbitres 
Le 29 novembre 2021, 18 arbitres ont été désignés par la FIH pour ce tournoi.

Premier tour 
Le calendrier des matches a été annoncé le . Le tirage au sort aura lieu le 17 février 2022.

Toutes les heures sont locales (UTC+2).

Poule A 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule B 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule C 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Poule D 

Source: FIH

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées,
 Buts marqués en plein jeu.

Deuxième tour

Huitièmes de finale

Matchs de classement pour la neuvième place

Troisième tour

Treizième - seizième place

Neuvième - douzième place

Quarts de finale

Tableau final

Demi-finales

Troisième et quatrième place

Finale

Classement final

Récompenses 
Les récompenses ont été attribuées le 17 juillet 2022.

Voir aussi 
 Coupe du monde masculine de hockey sur gazon 2023

Notes

Références 

2022 F
Hockey sur gazon féminin
Hockey sur gazon en 2022
Compétition de hockey sur gazon en Espagne
Monde F 2022
Sport en Espagne en 2022
Sport aux Pays-Bas en 2022
Championnat du monde en Catalogne
Championnat du monde à Amsterdam
Sport en juillet 2022
Terrassa